Dobrogoszcz peut désigner en Pologne :
 Dobrogoszcz, village du powiat de Wałcz, dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Dobrogoszcz, village du powiat de Szczecinek, dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Dobrogoszcz, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Dobrogoszcz, village de la voïvodie de Podlachie
 Dobrogoszcz, village de la voïvodie de Poméranie